

Architettura 
 Aspen Hill – edificio di Charles Town, nella Virginia

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Aspen Hill – census-designated place del Maryland
 Aspen Hill – comunità non incorporata del Tennessee